Freyera balcanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský och Nadji. Freyera balcanica ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
balcanica